Péter Tóth est le nom de plusieurs personnes : 
 Péter Tóth (1977-), footballeur hongrois
 Péter Tóth (1888-1928), escrimeur hongrois